Бруно Янсонс (; , Добельский район,  —  ) — ректор Даугавпилсского университета в 1992—1998 годах. В его ректорство в 1993 году с принятием Конституции университета изменился статус учебного заведения из педагогического института в педагогический университет. Кавалер ордена Трёх звёзд, доктор педагогики.

Примечания

Ссылки 
  Даугавпилсский университет: Вспоминая Броно Янсонса 
Кавалеры ордена Трёх звёзд
Ректоры Даугавпилсского университета